Supercoppa polacca 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa polacca 2014 – torneo di pallavolo maschile